Гребля на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2020 года прошла с 26 июля по 7 августа. Соревнования по гребному слалому прошли в центре гребного слалома с 26 по 30 июля, а в гребле на гладкой воде — с 2 по 7 августа.

Медали были разыграны в 16 дисциплинах (8 у мужчин и 8 у женщин).

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Гребной слалом

Гладкая вода

Мужчины

Женщины

Квалификация

Ссылки 
 Гребля на байдарках и каноэ на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 (гладкая вода)
 Гребля на байдарках и каноэ на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 (гребной слалом)